Кастель-Витторио () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Империя.

Население составляет 366 человек (2008 г.), плотность населения составляет 14 чел./км². Занимает площадь 26 км². Почтовый индекс — 18037. Телефонный код — 0184.

Покровителем коммуны почитается святой первомученик Стефан, празднование 26 декабря.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/